Аренавирусы (, от  — песчаный) — семейство РНК-содержащих вирусов. Название семейству было дано по структуре вириона — который как бы посыпан песком. Вирусы тропиков, смертность после заражения — выше 20 %.

Условно аренавирусы классифицируют на вирусы Нового и Старого света. Среди четырех вирусов Старого света выделяют вирус лимфоцитарного хориоменингита, встречающийся у грызунов по всему миру, а также вирус лихорадки Ласса — до 15000 случае заболевания в Западной Африке, смертность до 30 %. Вирусы Нового света встречаются у крыс в Южной Америке.

Вирион 
Вирион покрыт оболочкой, содержащей липиды, имеет крупные шипы на поверхности. Содержит два нуклеокапсида. Морфология вирионов множественная, диаметр порядка 62—200 нм, в среднем, около 110 нм.

Геном 
Геномная  одноцепочечная (-)РНК, содержит две открытых рамки считывания:
 (S) — 3336—3535 нуклеотидов, кодирует, два полипептида, две рамки считывания — NP — нуклеокапсид; GPC — разрезается на GP1, GP2 — два гликопротеида
 (L) — 7200 нуклеотидов, кодирует два белка — РНК-полимеразу и Z-белок, содержащий Zn-связывающий палец

Репликация 
Геномная (-)РНК реплицируется в (+)антигеномную мРНК, которая транслируется.

Диагностика 
 ИФА против IgG, IgM в том числе, и в острой фазе.
 ПЦР — во время инфекции, наиболее надежный метод.

Классификация 
В 2014 году в семейство аренавирусов включён новый род Reptarenavirus, а находившийся там род Arenavirus переименован в Mammarenavirus вместе со всеми его видами. По данным Международного комитета по таксономии вирусов (ICTV), на март 2017 года в семейство включают 2 рода:
 Mammarenavirus (33 вида)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reptarenavirus (3 вида)

Примечания 

Bunyavirales
Семейства вирусов